Santa Marina (León), barrio de la ciudad de León.
 Santa Marina (Córdoba), barrio de la ciudad de Córdoba.